Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di Anguillara Sabazia
 Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di Ariccia
 Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di Belmonte Calabro
 Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di Camaiore
 Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di Casole d'Elsa
 Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di Ceglie Messapica
 Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di Faicchio
 Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di Filottrano
 Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di Montecassiano
 Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di ad Otricoli
 Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di Poggibonsi
 Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di Positano
 Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di San Ginesio
 Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di San Gimignano
 Collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di Sarnano

 Chiesa collegiata di Santa Maria Assunta – chiesa di Chivasso

Pagine correlate 
 Cattedrale di Santa Maria Assunta
 Cattedrale dell'Assunta
 Collegiata dell'Assunta
 Concattedrale di Santa Maria Assunta
 Basilica di Santa Maria Assunta
 Pieve di Santa Maria Assunta
 Chiesa di Santa Maria Assunta
 Chiesa di Nostra Signora Assunta
 Chiesa di Maria Santissima Assunta
 Oratorio di Santa Maria Assunta
 Oratorio di Nostra Signora Assunta
 Oratorio dell'Assunta